Die Saison 1991/92 war die erste Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Es war die erste Saison als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Es war die Premierensaison als eingleisige Liga unter dem Dach des Landesfußballverbands Mecklenburg-Vorpommern nach dem Ende der DDR und damit des DFV-Ligensystems. 

 Aus der Bezirksliga Rostock wurden die TSG Wismar, der ESV Lokomotive Greifswald, der TSV Grün-Weiß Rostock und der PSV Rostock in die Liga eingegliedert. 
 Aus der Bezirksliga Schwerin wurden der FSV 1907 Laage, der VfL Grün-Gold Güstrow, die SG Aufbau Boizenburg und der Schweriner SC in die Liga eingegliedert. 
 Aus der Bezirksliga Neubrandenburg wurden die TSG Neustrelitz, der TSV 1814 Friedland, der SV Tollensewerke Neubrandenburg, der Malchower SV und der ESV Lokomotive Pasewalk in die Liga eingegliedert. 
 Aus der Nachwuchsoberliga wurde die zweite Mannschaft vom F.C. Hansa Rostock in die Liga eingegliedert.

Meister wurde die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock, die somit zur Saison 1992/93 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

Landesliga MecklenburgVorpommern 1991 92
199192